Анато́лий Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Анатолий Александрович (1920—2002) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Анатолий Александрович (1938—2015) — российский историк, профессор КГАСУ.
 Иванов, Анатолий Александрович (1942—2000) — лётчик-испытатель, Герой России.
 Иванов, Анатолий Александрович (род. 1946) — оператор, режиссёр, продюсер. Иванов, Анатолий Александрович (1944—2021) — певец, солист Ансамбля песни и пляски Северного флота, народный артист Российской Федерации.